— nobre armênio
  — nobre armênio
  — nobre armênio
  — nobre armênio. Talvez Musel III
  — nobre armênio. Talvez Musel IV

Desambiguações de antropônimos